Antonella Rebuzzi (1954-2006) – politica italiana
 Italo Rebuzzi (1922) –  ex calciatore italiano
 Pietro Rebuzzi (1918) – ex calciatore italiano